Les camélidés sont une des familles de l'ordre des mammifères artiodactyles. Les camélidés disposent de 74 chromosomes. Les espèces vivantes du genre sont le dromadaire et le chameau de Bactriane, en Afrique et en Asie, et le lama, l'alpaga, le guanaco et la vigogne en Amérique.

Terminologie 
Le substantif masculin pluriel camélidés est dérivé du radical du latin  (« chameau »).

Origine 

Les Camélidés sont des mammifères artiodactyles d'origine nord-américaine, mais ils ont disparu de cette partie du continent alors qu'ils se répandaient en Amérique du Sud, en Asie, puis en Afrique, continents où ils ont survécu pour donner naissance aux espèces modernes.
Il existe également en Australie des dromadaires importés à l'origine comme animaux de bât et vivant aujourd'hui à l'état sauvage.

Adaptations 
Contrairement à ce qui est parfois affirmé, les globules rouges des camélidés, comme ceux de tous les autres mammifères, n'ont pas de noyau. En revanche, leur forme petite et ovale leur permet de se déplacer dans un sang épais en cas de déshydratation. De même, ils sont capables lors d'un apport d'eau soudain et important de gonfler fortement, sans se rompre sous l'effet de la pression osmotique.

Les camélidés et les humains 

Les humains préhistoriques chassaient les camélidés pour leur chair, et certains paléontologues les suspectent d'avoir exterminé ces animaux en Amérique du Nord, au cours de l'Holocène. Cette viande se consomme toujours et sa conservation se fait souvent par séchage.

Par contre, les Andins d'Amérique du Sud, les Asiatiques et les Africains ont domestiqué avec succès les camélidés, animaux peu exigeants et adaptables à des conditions climatiques difficiles (haute montagne dans le premier cas, désert dans le second), créant des races parfois très distinctes de leurs ancêtres sauvages (comme l'Alpaga à la laine épaisse).

Les espèces sud-américaines ont surtout été utilisées pour leur laine, et les espèces de l'Ancien Monde en tant qu'animaux de trait et de bât. Mais, dans les deux cas, les humains ont pu trouver d'autres utilités dans ces animaux, par exemple en consommant leur viande (qui est malgré tout peu savoureuse, et qui est prohibée dans certaines traditions, comme chez les Juifs).

Depuis le , les Occidentaux ont aussi tenté d'acclimater les camélidés (tout du moins leurs formes domestiques) en Europe, Amérique du Nord et Australie, avec plus ou moins de succès.

Taxonomie 
Ce taxon était inclus parmi les Tylopodes.

La famille des camélidés comprend selon Mammal Species of the World 3 genres et 4 espèces vivantes :
 genre Camelus
 Camelus dromedarius (dromadaire)
 Camelus bactrianus  (chameau de Bactriane)
 Camelus bactrianus ferus (chameau sauvage de Tartarie) qui est parfois reconnu comme une espèce différente de l'espèce domestique du Bactriane.
 genre Lama
 Lama glama (lama)
 Lama glama guanicoe (guanaco), parfois traité comme espèce à part entière
 genre  Vicugna
 Vicugna vicugna (vigogne).
 « Vicugna pacos » (alpaga ou alpaca), parfois traité comme espèce à part entière (selon ITIS et NCBI)

Ces deux derniers genres vivent en Amérique alors que le premier est originaire d'Afrique ou d'Asie.

Quelques espèces éteintes 
Selon  :
 genre Aepycamelus (syn. Alticamelus, Homocamelus)
 genre Aguascalientia
 genre Alforjas
 genre Aucheniina
 genre Australocamelus
 genre Blancocamelus
 genre Camelina
 sous-famille Camelinae
 tribu Camelini
 genre Camelus (genre type)
 tribu Lamini 
 genre Hemiauchenia (syn. Tanupolama)
 genre Lama
 genre Palaeolama
 genre Pleiolama
 genre Vicugna
 genre Camelops
 genre Cuyamacamelus
 genre Eulamaops
 genre Floridatragulus (syn. Hypermekops)
 genre Gentilicamelus
 genre Gigantocamelus
 genre Hesperocamelus
 genre Megacamelus
 genre Megatylopus 
 genre Merycotheriina
 genre Michenia
 sous-famille Miolabinae
 genre Capricamelus
 genre Miolabis
 genre Nothotylopus
 genre Paramiolabis
 genre Miotylopus (syn. Dyseotylopus)
 genre Nothokemas
 genre Oxydactylus
 genre Palauchenia
 genre Paracamelus
 genre Paralabis
 genre Paratylopus
 genre Pliauchenia
 genre Poebrodon
 genre Poebrotherium
 genre Priscocamelus
 genre Procamelus
 genre Protolabis
 genre Pseudolabis
 sous-famille Stenomylinae
 genre Blickomylus
 genre Rakomylus
 genre Stenomylus
 genre Tanymykter
 genre Titanotylopus

Phylogénie au sein des cétartiodactyles

Liens externes

Références 

Camelidae
Famille d'artiodactyles (nom scientifique)